«Кайсериспор» () — турецкий футбольный клуб из города Кайсери. Основан в 1966 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кадир Хас», вмещающем около 33 тысяч зрителей. Клуб принадлежит абазино-черкесской диаспоре города Кайсери. Клуб четырежды занимал 5-е место в Турецкой Суперлиге: в сезонах 2005/06, 2006/07, 2007/08 и 2012/13, что является их наивысшим достижением в высшей лиге страны.

История

Достижения 
 Обладатель Кубка Турции: 2007/08.
 Обладатель Кубка Интертото: 2006.

Текущий состав 

По состоянию на 28 сентября 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Турции